NCR kan syfta på

 NCR – amerikansk katolsk tidning, se National Catholic Reporter 
 NCR Corporation – amerikanskt företag tidigare känt som National Cash Register
 NCR – en grupp i spelet Fallout: New Vegas, se New California Republic